Долина Ауланко () — обширная парковая территория в Финляндии, расположенная в черте города Хямеэнлинна.
Она включает в себя огромное озеро, защищенное от ветров, старую крепость, коттеджный поселок, а также освещенную лыжную тропу. В северо-западной части парка расположена гостиница Aulanko, куда приезжают посетители не только из других стран, но и коренное население Финляндии.

На территории долины много зверей, таких как лоси и медведи.

Литература 
 Matti Kurjensaari: Elävä Aulanko. (1983)
 Aukusti Simojoki: Aulanko, Hämeen Helmi. (1947)
 Vesa Mäkinen: Aulanko. (1967)
 Taneli Eskola: Teräslintu ja lumpeenkukka. Aulankokuvaston muutosten tulkinta. Helsinki: Musta Taide 1997.
 Taneli Eskola, Kuva-Aulanko: Aulanko Revisited. Helsinki: Musta Taide 1997.
 Juha-Pekka Koskinen: Savurenkaita. Karisto 2006.

Ссылки 
 
 Официальный сайт Ауланко    

Сады и парки Финляндии
Хямеэнлинна